Vexor — облачный распределённый веб-сервис для сборки и тестирования программного обеспечения, инструмент непрерывной интеграции.

Описание 
Vexor помогает команде разработчиков следовать методологии Continious Integration. Исходный код проекта может храниться на Github, Bitbucket или Gitlab. Количество параллельно запущенных воркеров не ограничено, они автоматически разворачиваются для каждого нового билда.

Поддерживаются следующие языки: Ruby, Clojure, Scala, Python, Node.js, Go, Rust, Haskell. Можно использовать конфигурационный файл формата vexor.yml или использовать уже написанный в формате Travis CI (.travis.yml). Vexor также может посылать уведомления по электронной почте и в чат Slack. По состоянию на 25 июля 2015 года стоимость одной минуты составляла $0.015.

История 
Vexor разрабатывается компанией Evrone. Сервис был запущен в октябре 2014. Дважды находился в очном акселераторе ФРИИ.

Клиентами Vexor являются Meduza, Bookmate, InSales и другие.

См. также 
 Travis CI.
 Непрерывная интеграция.
 Разработка программного обеспечения.
 Тестирование программного обеспечения.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с CTO и CEO Vexor Дмитрием Галинским и Олегом Балбековым — «Хакер».
 Как организовать правильный continuous integration и не разориться.
 Советы основателя. Олег Балбеков, директор Evrone и основатель Vexor.io.
 Статья «Как мы создали облачный сервис непрерывной интеграции Vexor» на официальном сайте компании Evrone

Инструменты компиляции
Непрерывная интеграция